Szymon z Montfort (starszy)
 Szymon z Montfort (młodszy)